Юрий Хованский:
 Хованский, Юрий Васильевич — в 1763—1767 годах стародубский полковник.
 Хованский, Юрий Михайлович (род. 1990) — видеоблогер.